Чандрагу́пта — имя нескольких индийских правителей.

 Чандрагупта Маурья — основатель империи Маурьев, правивший в 322—298 годах до н. э.
 Чандрагупта I — основатель империи Гуптов, правивший в 320—335 годах н. э.
 Чандрагупта II — внук Чандрагупты I, правивший империей Гуптов приблизительно в 380—415 годах н. э.